Die Portugal Open 2014 waren ein Damen-Tennisturnier in Oeiras. Die 25. Auflage des Sandplatzturniers der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2014 und fand vom 26. April bis 4. Mai 2014 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Anastassija Pawljutschenkowa, im Doppel Chan Hao-ching und Kristina Mladenovic.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Portugal Open 2014 der Damen fand vom 24. bis 26. April statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen konnten sich für das Hauptfeld qualifizieren:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Oeiras